Anderson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Anderson
 Charles Anderson
 Christiane Eva Anderson
 D. Quentin Anderson
 Edward Frederick Anderson
 Edgar Shannon Anderson
 George W. Anderson
 Harvey Warren Anderson
 James D. Anderson
 Jennifer A. Anderson
 John Anderson
 John L. Anderson
 Loran Crittenden Anderson
 Lewis Edward Anderson
 Owen F. Anderson
 Roger Arthur Anderson
 R. Charles Anderson
 Robert Henry Anderson
 Robert P. Anderson
 Robert S. Anderson
 Rudolph Martin Anderson
 Sydney Anderson
 Steven Clement Anderson
 Thomas Anderson
 William Anderson
 William D. Anderson Jr.
 William Russell Anderson